Петро́ний () — мужское родовое имя (номен) в Древнем Риме, присущее плебейскому роду Петрониев. Из числа выдающихся носителей данного имени можно выделить следующих личностей:

 Петроний Анниан — государственный деятель Римской империи начала IV века, консул 314 года (вместе с Гаем Цейонием Руфием Волузианом).
 Петроний Арбитр (ок. 14 — 66) — автор древнеримского романа «Сатирикон», обычно отождествляемый с сенатором Петронием, о котором писал Тацит.
 Петроний Максим — римский император, правивший в марте — мае 455 года.
 Петроний Пробиан — государственный деятель Римской империи первой половины IV века, консул 322 года.
 Петроний Пробин — государственный деятель Римской империи середины IV века, консул 341 года.
 Петроний Пробин — консул 489 года.
 Марк Петроний (ум. 52 до н. э.) — центурион одного из легионов Гая Юлия Цезаря в Галльскую войну.
 Петроний Гай — префект провинции Египет в 25/24—22/21 гг. до н. э.
 Святой Петроний — католический святой.

Астрономия 
 Петроний — кратер на Меркурии.

Примечания